Evangélikus templom (Ambrózfalva)
 Evangélikus templom (Aszód)
 Evangélikus templom (Ágfalva)
 Evangélikus templom (Balassagyarmat)
 Evangélikus templom (Budafok)
 Evangélikus templom (Cegléd)
 Evangélikus templom (Csanádalberti)
 Evangélikus templom (Domony)
 Evangélikus templom (Dunaföldvár)
 Evangélikus templom (Egyházasdengeleg)
 Evangélikus templom (Kaposvár)
 Evangélikus templom (Kecskemét)
 Evangélikus templom (Kolozsvár) – Lutheránus templom (Kolozsvár)
 Evangélikus templom (Komárom)
 Evangélikus templom (Körmend)
 Evangélikus templom (Kőbánya)
 Evangélikus templom (Makó)
 Evangélikus templom (Mariehamn)
 Evangélikus templom (Marosvásárhely)
 Evangélikus templom (Mórichida)
 Evangélikus templom (Nemescsó)
 Evangélikus templom (Óbuda) 
 Evangélikus templom (Orosháza)
 Evangélikus templom (Pápa)
 Evangélikus templom (Pécs)
 Evangélikus templom (Rákoshegy)
 Evangélikus templom (Rákosliget)
 Evangélikus templom (Sárbogárd)
 Evangélikus templom (Siófok)
 Evangélikus templom (Sopron)
 Evangélikus templom (Szentes)
 Evangélikus templom (Székesfehérvár)
 Evangélikus templom (Szolnok)
 Evangélikus templom (Tótkomlós)

További (nem egyértelműsített) evangélikus templomok:
 Alsópiáni evangélikus templom
 Angyalföldi evangélikus templom
 Barcarozsnyói evangélikus templom
 Belvárosi evangélikus templom (Miskolc) 
 Besztercei evangélikus templom
 Bolgárszegi evangélikus templom
 Bolonyai szász evangélikus templom
 Borbereki evangélikus templom
 Brassói magyar evangélikus templom
 Budavári evangélikus templom
 Deák téri evangélikus templom (Budapest)
 Deák téri evangélikus templom (Mohács)
 Diósgyőri evangélikus templom
 Diósgyőr-vasgyári evangélikus templom
 Fasori evangélikus templom
 Felsőtatárlaki evangélikus templom
 Garamszegi evangélikus templom
 Harinai evangélikus templom
 Hazlovi evangélikus templom
 Jádi evangélikus templom
 Kékesújfalui evangélikus templom – Szent arkangyalok templom (Kékesújfalu)
 Késmárki evangélikus templom
 Kistoronyi evangélikus templom
 Nagydemeteri evangélikus templom – Szent Péter és Pál-templom (Nagydemeter)
 Nagyenyedi evangélikus templom
 Nádorvárosi evangélikus templom
 Oroszcsűri evangélikus templom
 Szászapátfalvi evangélikus templom
 Szászsebesi evangélikus templom
 Szásztörpényi evangélikus templom – Szent György-templom (Szásztörpény)
 Szászvárosi evangélikus templom
 Szekszárdi evangélikus templom
 Tekei evangélikus templom